Pan-pacifičko prvenstvo 2008. je bilo prvo izdanje Pan-pacifičkih prvenstava. Održalo se od 20. do 23. veljače 2008. u Honoluluu na Havajima. 

Na prvenstvu se se natjecala četiri kluba: Gamba Osaka iz japanske J. League, Los Angeles Galaxy i Houston Dynamo iz američko-kanadskog MLS-a, te Sidney FC iz australsko-novozelandske A-League. Umjesto L.A. Galaxyja trebala je igrati meksička Pachuca, no ona je odustala od natjecanja. 

Sve utamice su igrane na Aloha Stadiumu. Prvenstvo je osvojila Gamba Osaka koja je u finalu s čak 6:1 svladala Houston Dynamo. Treće mjesto je osvojio L.A. Galaxy pobijedivši Sidney FC rezultatom 2:1. Najbolji strijelac, te ujedno i najbolji igrač prvenstva bio je Brazilac Baré.

Momčadi

 Houston Dynamo
 Los Angeles Galaxy
 Gamba Osaka
 Sydney FC

Utakmice

Polufinale

Za treće mjesto

Finale

Prvaci

Strijelci

Vanjske poveznice

Službena stranica 

2008.
Međunarodna nogometna natjecanja u SAD-u

nl:Pan-Pacific Championship 2008